Asuka steht für:

 Asuka, fiktive Figur der Asuka Langley Soryu aus Neon Genesis Evangelion
 (4077) Asuka, Asteroid
 Asuka 881757, ein 1988 im Gebirge Sør Rondane in der Antarktis entdeckter Meteorit
 Asuka (Forschungsstation), Forschungsstation in der Antarktis
 Asuka (Label), Crunchyroll-Label für Yaoi-Titel
 Asuka (Magazin), Manga-Magazin

Kreuzfahrtschiffe:

 Asuka, siehe Amadea (Schiff, 1991)
 Asuka II
 Asuka III (Neubauauftrag)

Orte in Japan:

 Asuka-kyō, alte Hauptstadt
 danach benannte Asuka-Zeit
 Asuka (Nara), Dorf in der Präfektur Nara
 Asuka (Saaremaa), estnisches Dorf in der Landgemeinde Saaremaa

Personen:

 Asuka (Wrestlerin) (* 1981), japanische Wrestlerin 
 Asuca Hayashi, japanische Sängerin
 Asuka Hinoi, japanische Sängerin
 Asuka Sezaki, japanische Violinistin
 Asuka Shibuya, japanische Schauspielerin
 Mona Asuka Ott (* 1991), deutsch-japanische Pianistin

 Aska Kaneko (auch Kaneko Asuka), japanische Violinistin und Sängerin
 Rin Asuka (* 1991), japanische Schauspielerin
 Ryo Asuka, japanischer Sänger und Texter